Krzysztof Tyszkiewicz (zm. 1666) – wojewoda czernihowski I Rzeczypospolitej
 Krzysztof Tyszkiewicz (1946–2005) – scenograf
 Krzysztof Tyszkiewicz (ur. 1967) – architekt (m.in. Nove Kino Praha, Rezydencja Foksal)
 Krzysztof Tyszkiewicz (ur. 1980) – polityk